Romain Carpentier (né le  à Montreuil en France) est un joueur international français de hockey sur glace.

Biographie

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 2012-2013 || Gothiques d'Amiens || Ligue Magnus || 25 || 2 || 4 || 6 || 8 || 5 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2012-2013 || Gothiques d'Amiens U22 || France U22 || 17 || 15 || 20 || 35 || 26 || 4 || 1 || 1 || 2 || 6
|-
| 2013-2014 || Gothiques d'Amiens || Ligue Magnus || 23 || 2 || 1 || 3 || 12 || 5 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2013-2014 || Lions de Compiègne || Division 2 || 2 || 3 || 3 || 6 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Gothiques d'Amiens U22 || France U22 || 12 || 8 || 12 || 20 || 26 || 4 || 2 || 5 || 7 || 2
|-
| 2014-2015 || Gothiques d'Amiens || Ligue Magnus || 25 || 2 || 4 || 6 || 6 || 8 || 1 || 2 || 3 || 2
|-
| 2014-2015 || Gothiques d'Amiens U22 || France U22 || 17 || 13 || 12 || 25 || 32 || 5 || 7 || 4 || 11 || 6
|-
| 2015-2016 || Gothiques d'Amiens || Ligue Magnus || 26 || 6 || 7 || 13 || 4 || 5 || 2 || 2 || 4 || 0
|-
| 2015-2016 || Gothiques d'Amiens U22 || France U22 || 15 || 11 || 35 || 46 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Aigles de Nice || Ligue Magnus || 43 || 10 || 8 || 18 || 33 || 6  || 3 || 2 || 5 || 0
|-
|2017-2018 || Aigles de Nice || Ligue Magnus || 44||6||20||26||47||6 ||0||6||6||0
|-
| 2018-2019|| Aigles de Nice || Ligue Magnus || 43 || 3 || 14 || 17 || 8 || 4 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2019-2020 || Aigles de Nice || Ligue Magnus || 38 || 12 || 12 || 24 || 14 || 4 || 1 || 3 || 4 || 0
|-
| 2020-2021|| Aigles de Nice || Ligue Magnus || 21 || 3 || 7 || 10 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022||  Aigles de Nice || Ligue Magnus || 41 || 8 || 10 || 18 || 15 || 6  || 2 || 1 || 3 || 0

Au niveau international 

|-
|2012|| align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans D1A ||5||2||3||5|| 0||-3|| align="left"| 
|-
|2013 || align="left"| Championnat du monde junior D1A ||5||0||0||0|| 2||-6|| align="left"| 
|-
|2014 || align="left"| Championnat du monde junior D1B ||5||1||0||1|| 2||-4|| align="left"|

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en janvier 1994
Naissance à Montreuil (Seine-Saint-Denis)
Attaquant de hockey sur glace
Joueur français de hockey sur glace
Joueur du Amiens hockey élite
Joueur du Nice Hockey Côte d'Azur